«Джекпо́т» (итал. Jackpot) — итальянский художественный фильм 1992 года с Адриано Челентано в главной роли (на сегодняшний день это последний фильм, в котором снялся Челентано). Жанр можно охарактеризовать как приключенческая комедия.

Сюжет 
Не желающая стареть миллиардерша из Америки  спонсирует исследование эликсира молодости. Эксперимент оказался удачным, но не  обошлось и без побочных эффектов.  В поместье прибыл садовник, который  вынужден играть роль профессора, дабы продолжить исследования.

В ролях 
 Йен Бу Ху
 Адриано Челентано
 Кейт Вернон
 Кэррол Бейкер
 Кристофер Ли
 Сальваторе Кашо
 Томас Эллиот
 Тото Кашио
 Джонни Мелвилл
 Уильям Мэннеринг
 Брайони Мартин

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Марио Орфини
 Оператор — Лучано Товоли
 Сценарий — Адриано Челентано, Макс Эмбер
 Композитор — Энтони Маринелли, Джорджо Мородер

Отзывы 
Картина получила крайне негативные оценки кинокритиков и провалилась в прокате — при бюджете в 18 миллиардов фильм собрал лишь 105 миллионов лир, из-за чего Челентано завершил кинематографическую карьеру. На официальном сайте Челентано данный фильм даже не указан в фильмографии.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Италии 1992 года
Кинокомедии Италии
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1992 года
Фантастические комедии
Фильмы с музыкой Джорджо Мородера